El nombre de Gaspar de Molina puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Gaspar de Molina y Oviedo (1679-1744). Eclesiástico español que llegó a ser obispo de Santiago de Cuba, Málaga y Barcelona y presidente del Consejo de Castilla.
 Gaspar de Molina y Saldívar (1741-1806). Marqués de Ureña y conde de Saucedilla, y también arquitecto, ingeniero, pintor y poeta.